Липованы () — село в Вижницком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 179 человек. Почтовый индекс — 59230. Телефонный код — 3730. Код КОАТУУ — 7320584004.

Местный совет 
59230, Черновицкая обл., Вижницкий р-н, с. Лукавцы, ул. Главная, 164

Примечания

Ссылки 
 Липованы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Вижницкого района